Karen Clark puede referirse a las siguientes personsas:

 Karen Clark, nadadora canadiense;
 Karen Clark, remera canadiense.